Municipio de Castor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Castor (condado de Madison, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Madison.
 Municipio de Castor (condado de Stoddard, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Stoddard.